Slovo box může znamenat:
 box – bojový olympijský sport – rohování
 box (schránka) – schránka, přepravka, krabička, místo k ustájení, místo k zaparkování
 místo pro zaparkování či opravy vozidla (např. závodní box v automobilovém sportu)
 místo pro ustájení koně
 box (jednotka) – stará americká měrná jednotka
 barmský box – bojový sport rozšířený na území Barmy
 laminární box – laboratorní zařízení
 babybox – zařízení sloužící k odložení novorozeného dítěte
 jukebox – stroj sloužící k přehrávání hudby
 P. O. Box – poštovní doručovací schránka
 set-top box – zařízení k převodu digitálního TV signálu na signál, který jsou schopny zpracovat TV bez digitálního tuneru
hudba
 beatbox – způsob vytváření tónů ústy
 Music Box (album) – album Mariah Carey
 „Heart-Shaped Box“ – píseň skupiny Nirvana
film
 Music Box (film) – film režiséra Costa-Gavrase z roku 1989
příjmení
 Mick Box – britský kytarista
jiné
 The Orange Box – balíček her od Valve Software
 Music Box (televizní stanice) – slovenská interaktivní hudební stanice

Externí odkazy